Gelásio de Cesareia — bispo da cidade de Cesareia Marítima no século IV d.C.
 Gelásio de Cízico — historiador eclesiástico do século VI d.C.

Desambiguações de antropônimos